Рубен Косгей (;  2 серпня 1979) — кенійський легкоатлет, що спеціалізується на бігу з перешкодами, олімпійський чемпіон 2000 року, чемпіон світу.

Кар'єра

Примітки

Посилання 
 
 

Кенійські стипльчезисти
Кенійські олімпійські чемпіони
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2000
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2000
Чемпіони світу з бігу на 3000 метрів з перешкодами